O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2012/13 foi a 22ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. O SL Benfica sagrou-se campeã.

Fase Final

Calendário

Zona Norte 1ª Fase

Calendário

Zona Sul 1ª Fase

Calendário

Referências  

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/1div.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2012-13/index_2012_2013.html

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2012-13/act_nacional/fem_final_12-13.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2012-13/act_nacional/fem_norte_12-13.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2012-13/act_nacional/fem_sul_12-13.htm